Osasco pode referir-se a:

Osasco - município brasileiro do estado de São Paulo
Osasco (Itália) - município italiano da província de Turim
Esporte Clube Osasco - clube de futebol da homônima cidade brasileira
Grêmio Esportivo Osasco - clube de futebol da homônima cidade brasileira
Grêmio Osasco Audax - clube de futebol da homônima cidade brasileira
Osasco Futebol Clube - clube de futebol da homônima cidade brasileira
Osasco Voleibol Clube - clube de voleibol da homônima cidade brasileira

Desambiguações de topônimos